Nordijska kombinacija na Zimskih olimpijskih igrah 1936.

Rezultati

Smučarski tek 
Za nordijsko kombinacijo je štela specialna tekma v smučarskem teku.

Smučarski skoki 
Za nordijsko kombinacijo je štela specialna tekma v smučarskih skokih.

Skupaj 

1936
Športi Zimskih olimpijskih iger 1936